Ringsted  peut se référer à :

Toponymes 
 Ringsted, une ville du comté d'Emmet, en Iowa, aux États-Unis.
 Ringsted, une commune de la région Sjælland au Danemark.
 , une ville sur l'île Seeland (Danemark).

Homonymie de toponyme